Ačinsk (ruski: Ачинск ) je grad u Krasnojarskom kraju u Rusiji.

Zemljopisni smještaj 

Nalazi se na mjestu gdje Transsibirska pruga prelazi rijeku Čulim.

Stanovništvo 

Broj stanovnika:
 118.744 (2002.)
  85.000 (1969.)
  32.000 (1939.)

Povijest 

Ačinsk je osnovan 1682.

Gradovi u Rusiji
Krasnojarski kraj